Калінін Анатолій Веніамінович (1916—2008) — російський радянський письменник.
 Калінін Вадим Андрійович (нар. 1973) — письменник, графік.
 Калінін Валерій Олександрович (нар. 1945) — російський хоровий диригент.
 Калінін Віктор Григорович (нар. 1946) — радянський художник.
 Калінін Віталій Прокопович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Калінін Вячеслав Васильович (нар. 1939) — російський художник і графік.
 Калінін Дмитро Володимирович (нар. 1980) — російський хокеїст.
 Калінін Ігор Олегович (нар. 1995) — український та російський футболіст.
 Калінін Ігор Олександрович — російський військовий та розвідник, Голова Служби безпеки України (2012—2014).
 Калінін Костянтин Олексійович (1889—1938) — радянський авіаконструктор і пілот.
 Калінін Константин (*1885) — український спортсмен, учасник Олімпійських ігор 1912 року.
 Калінін Микола Артемович (1939—1974) — білоруський радянський кінорежисер.
 Калінін Микола Васильович (1937—2008) — радянський воєначальник, генерал-полковник.
 Калінін Микола Микитович (1922—1943) — радянський льотчик-штурмовик, Герой Радянського Союзу.
 Калінін Микола Тихонович (1925—1943) — Герой Радянського Союзу.
 Калінін Михайло Іванович (1875—1946) — радянський державний і партійний діяч.
 Калінін Михайло Іванович (1927—2003) — український вчений-лісівник, доктор сільсько-господарських наук, професор, дійсний член Лісівничої академії наук України.
 Калінін Михайло Павлович (1906—1958) — російський кінорежисер, актор.
 Калінін Олег Олексійович (нар. 1957) — український тренер зі шахів.
 Калінін Олександр Андрійович
 Калінін Олександр Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Калінін Сергій Володимирович (1987—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Калінін Сергій Павлович (нар. 1991) — російський хокеїст.
 Калінін Степан Андріанович (1890—1975) — радянський воєначальник, депутат Верховної Ради УРСР першого скликання.
 Калінін Юрій Іванович (нар. 1946) — директор Федеральної служби виконання покарань Мінюсту Росії.

Калінін — село, Аулієкольський район, Костанайська область

Калінін — селище, Ташлинський район, Оренбурзька область
 Калінін — хутір, Тюльганський район, Оренбурзька область
 Калінін — назва міста Твер у 1931—1990 роках

Інше 
 2699 Калінін — астероїд.
Російські прізвища